La Coupe d'Europe de hockey sur glace 1978-1979 fut la  de la Coupe d'Europe de hockey sur glace, première compétition européenne de club organisé par l'IIHF. La compétition se déroula du  au .

Le HK CSKA Moscou remporta le titre en terminant premier du Groupe final.

Premier tour 

Exempté :  SC Riessersee

Deuxième tour

Troisième tour 

Exemptés :  Ässät,  Skellefteå AIK

Quatrième tour 

Exemptés :  Poldi SONP Kladno,  HK CSKA Moscou

Groupe final 
Il s'est déroulé du 26 au  à Innsbruck ().

Bilan 
Le HK CSKA Moscou remporte sa  Coupe d'Europe.

Voir aussi

Références

Articles connexes 

Coupe d'Europe des clubs champions de hockey sur glace
Hockey sur glace en 1978
Hockey sur glace en 1979
Hockey sur glace M1